Cerere – figura della mitologia romana, identificata con la dea greca Demetra
 Cerere – pianeta nano del sistema solare
 Cerere – nome comune di diverse specie del genere Aegilops, facenti parte della famiglia delle Graminacee
 Cerere – fregata della Real Marina del Regno delle Due Sicilie, varata nel 1783

Altri progetti